«Дочь короля Эльфландии» () — произведение, созданное англоязычным ирландским писателем и поэтом Эдвардом Планкеттом, известным как Лорд Дансени. Произведение относится к жанру фэнтези и вышло в свет в 1924 году. «Дочь короля Эльфландии» Дансени широко признано одним из самых влиятельных и признанных произведений во всей фантастической литературе.

Хотя роман исчез в относительной безвестности после его первоначального выпуска, он обрел новую долговечность и более широкое признание критиков, когда в 1969 году было выпущено издание в мягкой обложке в качестве второго тома серии Ballantine Adult Fantasy. Она также была включена в более позднюю серию книг, переиздающих лучшее из современной фантастики, серию Fantasy Masterworks. Несмотря на то, что роман считается очень влиятельным для жанра в целом, он был особенно формирующим в (позже названных) поджанрах сказочного и высокого фэнтези.

Сюжет 
Старейшины селения Эрл приходят к своему лорду с требованием, чтобы ими правил некто, не чуждый магии. Лорд соглашается и для этого посылает своего сына Алверика в страну эльфов, чтобы тот женился на эльфийской принцессе. Алверик получает в подарок от местной ведьмы магический меч, выкованный из молний, и отправляется в путь.

В волшебной стране он в бою побеждает стражу принцессы Лиразель, знакомится с ней, между ними возникает симпатия, и они вместе бегут обратно. Вернувшись домой, Алверик узнаёт, что его отец состарился и умер, — оказывается, в стране эльфов время идёт гораздо медленней, чем у людей. У Лиразель и Алверика рождается сын, которого называют Орион.

Со временем принцессе становится скучно среди людей: она не понимает, почему нельзя смеяться на похоронах, разговаривать с козами, поклоняться звёздам. Алверик, уже повзрослевший, требует от жены неукоснительно соблюдать традиции и посещать церковь — между ними возникает конфликт, Лиразель покидает людей и возвращается к отцу.

Алверик, захватив свой меч и кучку сумасшедших людей (никто больше не согласился искать эльфийскую страну), отправляется на поиски. Орион вырастает и охотится на единорогов вместе с троллями и болотными огнями, такое количество волшебства пугает местных жителей (которые прежде его искали), и они просят ведьму убавить волшбу, она отказывает, зато местный священник поддерживает их.

Поиски волшебной страны безуспешны, Алверик узнаёт от колдуна, что ему не войти в страну эльфов, покуда с ним его меч, но колдунья даёт ему магическую гирю, при помощи которой он сможет войти в страну. Когда же представляется момент, сумасшедшие компаньоны не позволяют своему лорду войти в волшебную страну и пленят его. Лиразель тоскует по сыну и мужу и уговаривает отца использовать его самое могущественное волшебство, чтобы страна эльфов вышла за свои пределы и заполнила селение Эрл. Все разлучённые встретились и зажили долго и счастливо, только лишь церковь священника чудеса обошли стороной, впрочем, он остался этому рад.

Примечания

Ссылки 
 The King of Elfland's Daughter free public domain audiobook at LibriVox

Романы 1924 года
Фэнтезийные романы на английском языке
Литературные произведения об эльфах
Книги издательства «G. P. Putnam's Sons»